77. mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju odbyły się w dniach 12–13 lutego 1983 roku w stolicy Norwegii, Oslo. Zawodnicy startowali na naturalnym torze na Bislett Stadion po raz trzynasty (wcześniej w 1925, 1947, 1949, 1956, 1959, 1965, 1967, 1970, 1972, 1975, 1979 i 1981). Łyżwiarze startowali na czterech dystansach: 500 m, 1500 m, 5000 m, 10 000 m. O tym, które miejsca zajmowali zawodnicy decydowała mniejsza liczba punktów uzyskana z czterech biegów. Mistrzem zostawał zawodnik, który wygrał przynajmniej 3 biegi lub, w przypadku gdy żadnemu zawodnikowi nie udała się ta sztuka, zdobył mniej punktów. Dlatego złoto zdobył Norwegow Rolf Falk-Larssen, mimo że mniej punktów zdobył Szwed Tomas Gustafson. Do biegu na 10 000 m awansowała tylko najlepsza 16-tka po trzech dystansach.

Uczestnicy 
W zawodach wzięło udział 35 łyżwiarzy z 17 krajów. Wszyscy zostali sklasyfikowani.

Wyniki 
 NC – nie zakwalifikował się

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na stronie Schaats Statistieken.nl 

Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju
1983 w sportach zimowych
1983 w Europie
Norwegia w XX wieku
Łyżwiarstwo szybkie w Norwegii
Sport w Oslo